Шрома (от  — «Труд») — название населённых пунктов:

Абхазия 
 Шрома — до 1996 г. название села Гума в Схумском районе.

Грузия 
 Шрома — село в муниципалитете Озургети края Гурия.
 Шрома — село в муниципалитете Лагодехи края Кахетия.
 Шрома — прежнее название села Вачнадзиани в Гурджаанском муниципалитете края Кахетия.